Семпер (, ) — фамилия. Известные носители:
 Семпер, Иоганнес (1892—1970) — советский эстонский поэт, писатель и политик.
 Семпер, Лилиан (1933—2007) — эстонская пианистка и музыкальный педагог.
 Семпер, Наталья Евгеньевна (Соколова; 1911—1995) — русский переводчик и художник, мемуарист.

См. также 
 Земпер